Iemand die deelneemt aan naturisme
 Der Naturist, tijdschrift van het Deutscher Verband für Freikörperkultur